Kleeseide oder Klee-Seide steht für:

 Nessel-Seide
 Quendel-Seide oder eine Unterart davon